Chełszcząca – struga, dopływ jeziora Dąbie
 Chełszcząca – potok, dopływ Widawy